Colpo di Stato in Guinea del 1984
 Colpo di Stato in Guinea del 2008
 Colpo di Stato in Guinea del 2021